Арам () — армянское мужское имя; мифический герой, предок — эпоним армян. Также имя Арам встречается среди курдов.
 Арам или Араму — один из прародителей армян из династии Хайкидов (Хайказуни); первый зафиксированный письменными источниками правитель Урарту.
Арам Манукян (1879-1919) - армянский политический деятель, руководитель самообороны Вана.
Арам Хачатурян (1903-1978) - армянский советский композитор.
 Арам I (, в миру Бедрос Кешишеан; род. 1947) — католикос Киликийского католикосата Армянской апостольской церкви (с 1995).

См. также 
 Арам, сын Есрома — предок царя Давида, упоминавшийся в Ветхом Завете.

Мужские имена